Cyboni ist eine Bezeichnung für

 Jakub Ignacy Cyboni (1660–1728), italienischstämmiger Ordenspriester in Polen
 Krzysztof Jan Cyboni (um 1640–1698), italienischer Mediziner, Professor und Bürgermeister in Polen